„Fleurus” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Fleurus” – początkowo okręt liniowy typu Hercule z lat 20. XIX wieku, ukończony w latach 50. jako okręt liniowy typu Fleurus
 „Fleurus” – krążownik torpedowy typu Wattignies z lat 90. XIX wieku
 „Fleurus” – nieprzyjęty do służby okręt patrolowy typu Bouvines z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów